Slovo Lys má několik významů:

 Lys (přítok Šeldy) – francouzský název pro řeku Leie, přítok Šeldy
 Lys (přítok Dory Baltey) – přítok Dory Baltey
 Lys (aminokyselina) – zkratka pro aminokyselinu lysin
 Lys (ostrov) – ostrov atolu Glorieuses

Externí odkazy